Албукерке () — португальская фамилия.

Известные носители:
 Албукерке, Афонсу де (1453—1515) — главный архитектор Португальской империи, первой европейской колониальной империи Нового времени.
 Албукерке, Жозе (род. 1975) — бразильский боксёр.
 Албукерке, Каролина (род. 1977) — бразильская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Албукерке, Маркос Венансио де (более известен как Сеара; род. 1980) — бразильский футболист, фланговый правый защитник «Интернасьонала».
 Албукерке, Марсио Пасос де (более известен как Эмерсон Шейх; род. 1978) — бразильский футболист, имеющий катарское подданство, нападающий.
 Албукерке, Мигел (род. 1961) — государственный и политический деятель Португалии.
 Албукерке, Филипе (род. 1985) — португальский автогонщик.
 Албукерке Бруну, Жуан Витор ди (род. 1988) — бразильский футболист, в настоящее время полузащитник клуба «Анортосис».
 Моузинью ди Албукерке, Жоаким Аугусту (1855—1902) — португальский военный, активный проводник колониальной политики, генерал-губернатор Мозамбика.

См. также 
 Альбукерке — крупнейший город штата Нью-Мексико.